Черкащани — мешканці Черкас.
 Черкащани — село, Полтавська область, Миргородський район.